Апель () — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Карл Отто Апель — німецький філософ
 Катрін Апель — німецька біатлоністка

Німецькі прізвища